ZVK steht für:
 Flughafen Savannakhet, Bangladesch (IATA-Code)
 Zentralverband der Physiotherapeuten/Krankengymnasten, siehe Deutscher Verband für Physiotherapie
 Zentraler Venenkatheter, ein Venenzugang, der die Zufuhr stark kreislaufwirksamer Medikamente sowie hochkonzentrierter Elektrolyt- und Nährstofflösungen und die Messung des zentralvenösen Druckes erlaubt
 Zentrale Vorratskommission für Rohstoffe in der DDR
 Zentralverband des Kraftfahrzeughandwerks
 Zusatzversorgungskasse, als Träger der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (ZÖD) zuständig für die ergänzende Altersvorsorgemaßnahme der entsprechenden Arbeitnehmer
 Zwangsvollstreckungsklausel

 
ZVK